Thomson har flere betydninger:
 Thomson - almindeligt efternavn - eksempler:
 Joseph John Thomson - berømt fysiker.
 William Thomson
 George Paget Thomson
 Dougie Thomson
 James Thomson
 Charles Thomson Rees Wilson
 Mick Thomson
 Craig Thomson
 Gordon Thomson (roer)
 Julius Thomson
 Thomson